«Ла-Рода» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Альбасете, в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. Клуб основан в 1999 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипаль» (), вмещающем 3 000 зрителей. Большую часть времени с момента своего основания «Ла-Рода» провела в Терсере, в сезоне 2010/11 клуб успешно выступил в «Терсере», и получил право в сезоне 2011/12 дебютировать в Сегунде B.

Резервная команда клуба «Ла-Рода B» выступает в Примере Кастилия — Ла-Манча.

Текущий состав

Сезоны по дивизионам 
 Сегунде B — 5 сезонов
 Терсера — 10 сезонов
 Региональные лиги — 2 сезона

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 2009/10

Известные игроки 

  Антонио Гомес
  Мехиас

Главные тренеры 
  Антонио Кабесуэло (2011—2012)
  Элой Хименес (2012—2013)
  Альберто Хименес Монтеагудо (2013)
  Педро Санчес де ла Ньета (2013—2014)
  Марио Симон (2014—)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании